Михальська Валентина Михайлівна (нар. 1964) — волинська художниця.
 Михальська Лариса Романівна (нар. 1965) — українська телерадіожурналіст, редактор, публіцист.